Il doppio del Queen's Club Championships 1979 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Bob Hewitt e Frew McMillan erano i detentori del titolo, ma solo McMillan ha partecipato in coppia con Colin Dibley.

Dibley e McMillan hanno perso nel 2º turno contro John Feaver e John James.

Tim Gullikson e Tom Gullikson hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Marty Riessen e Sherwood Stewart.

Teste di serie

 Peter Fleming /  John McEnroe (primo turno)
 Robert Lutz /  Stan Smith (primo turno)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (finale)
 Mark Edmondson /  John Marks (primo turno)

 Arthur Ashe /  Dick Stockton (quarti di finale) 
 John Alexander /  Phil Dent (primo turno) 
 Ross Case /  Geoff Masters (secondo turno) 
 Colin Dibley /  Frew McMillan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queen's Club Championships 1979